Националният отбор по футбол на Азербайджан представлява страната в неждународните футболни срещи. Контролира се от Футболната федерация на Азербайджан. До 1991 г. Азербайджан е в състава на СССР.

Стадиони 
Повечето от домакинските мачове отбора на Азербайджан се играят на стадион „Тофик Бахрамов“ в столицата Баку. Той е основен за отбора още от времето на независимостта на страната от Съветския съюз.

Днес някои квалификационни мачове се играят и на градския стадион в Ланкаран след като той получи лиценз от УЕФА за изпълнени критерии.

Новият Олимпийския стадион в Баку е в процес на изграждане и се очаква да е с капацитет от 65 000 места. След 2012 г., този стадион ще се използва като място за най-ключовите мачове на националния отбор на Азербайджан.

Известани играчи 
Футболисти на Азербайджан, участвали през различните години за отбора на СССР:
 Анатолий Банишевски – 49 мача, 19 гола
 Виталий Шевченко – 13 мача, 4 гола
 Юрий Кузнецов – 5 мача, 6 гола
 Алекпер Мамедов – 4 мача, 0 гола
 Казбек Туаев – 3 мача, 0 гола
 Николай Смолников – 3 мача, 0 гола
 Едуард Маркаров – 3 мача, 0 гола
 Игор Пономарьов – 1 мач, 0 гола
 Александр Сьомин – 1 мач, 0 гола

Играчи на Азербайджан от 1992 година
 Тарлан Ахмедов
 Гурбан Гурбанов
 Велли Касумов
 Аслан Керимов
 Назим Сулейманов

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

 От 1960 до 1992 – Не участва, част е от

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 2 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Менажери 
 До 2 май 2016 г.

България – Азербайджан 

 

Азербайджан